Се́ргіївка — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Михайлівська сільська рада. Площа села — 40,5 га.

Географічні відомості 
Село Сергіївка знаходиться за 5 км від лівого берега річки Дніпро, на відстані 1 км від села Соколівка та за 1,5 км від села Нагірне. Поруч проходить автомобільна дорога  ().

Село розташоване за 26 км від районного центру, за 18 км від обласного центру. Найближча залізнична станція — платформа 9 км — знаходиться за 17 км від села.

Населення 
Кількість дворів — 80, кількість населення на 01.01.2007 р. — 173 чол.

Історія 
Сергіївка утворилась на початку 1920-х років; першим поселенцем був Сергій Дрізд, за ім'ям якого було названо село.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області